Semplice – dipinto ad acquerello Vasilij Vasil'evič Kandinskij del 1916
 Semplice – singolo di Elodie del 2017
 Semplice – album di Motta del 2021